Извоз — многозначный термин. Может означать:

 Извоз — промысел, перевозка лошадьми грузов и пассажиров.

Топоним 
 Извоз — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Извоз — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Извоз — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Извоз — посёлок в Киришском районе Ленинградской области.
 Извоз — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Извоз — деревня в Новоржевском районе Псковской области (Жадрицкая волость).